Blanco y Negro peut désigner :

 Blanco y Negro, publication périodique culturelle fondée  en Espagne en 1891 ;
 Blanco y Negro Music, label discographique de musique électronique espagnol, fondé en 1978 ;
 Blanco y Negro Records, label discographique britannique fondé en 1983.